Жигулі — торгова марка автомобілів Волзького автозаводу

Жигулі — височина на правому березі Волги
 Жигулі — село, Вікуловський район, Тюменська область